Osoby o nazwisku Bereś
 Jerzy Bereś (ur. 1930, zm. 2012) – polski rzeźbiarz, plastyk
 Stanisław Bereś, pseud. Stanisław Nowicki (ur. 1950) – polski poeta, krytyk literacki, tłumacz i historyk literatury
 Witold Bereś (ur. 1960) – polski dziennikarz, autor książek oraz scenarzysta i producent filmowy

 Zobacz też
 Maria Pinińska-Bereś (ur. 1931, zm. 1999) – polska rzeźbiarka i performerka, autorka instalacji i environment